Pa-čou může znamenat:

 Pa-čou (Che-pej) () – čínský městský okres v městské prefektuře Lang-fang v provincii Che-pej; v 10. až 20. století kraj
 Pa-čou (S’-čchuan) () – čínský městský obvod v městské prefektuře Pa-čung v provincii S’-čchuan; v 6. až 20. století kraj